Antonio Evidio Hernández López es un político cubano que ha sido miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba desde hace 15 años. Proveniente de una familia campesina, trabajó en el campo y en otros oficios. Se unió al Movimiento 26 de Julio con el que logró la victoria de la Revolución cubana.

Estudió la licenciatura en Ciencias Sociales y en 1962 comenzó sus actividades en el Partido Comunista de Cuba. Fue  Secretario de la región Mariel y miembro del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana. Fue delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular de Ciudad de La Habana y presidente de la Comisión Electoral capitalina. Ha sido diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1996, en la IV Legislatura.

Miembros del Partido Comunista de Cuba
Diputados de la IV Legislatura de la ANPP de Cuba
Diputados de la V Legislatura de la ANPP de Cuba
Diputados de la VI Legislatura de la ANPP de Cuba
Diputados de la VII Legislatura de la ANPP de Cuba